Churachandpur (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Churachandpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Churachandpur